Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1929 rozegrano w dniach 24 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Wilmer Allison /  John Van Ryn -  Ian Collins /  Colin Gregory  6–4, 5–7, 6–3, 10–12, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Phoebe Watson /  Peggy Saunders -  Phyllis Covell /  Dorothy Shepherd Barron 6–4, 8–6

Gra mieszana 
 Helen Wills /  Frank Hunter -  Joan Fry /  Ian Collins 6–1, 6–4

Przypisy 

Wimbledon według lat
1929 w tenisie ziemnym
1929 w Wielkiej Brytanii